Сеульський автосалон (Seoul Motor Show) — автосалон, що проходить в KINTEX (Korea International Exhibition Center) у Кояні, провінція Кьонгі. Проводиться Korea Automobile Manufacturers Association (KAMA), визнається міжнародним автошоу організацією Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles. Це четверте за величиною автошоу в Азії після Tokyo Motor Show, Auto Shanghai та Auto China.

2015 
10-тий Сеульський автосалон проходив з 2 по 12 квітня.

2013 
9-тий Сеульський автосалон проходив з 29 березня по 7 квітня.
 Hyundai Equus Limousine від Hermès
 Hyundai E4U Concept
 Hyundai HND-9 Venace Concept
 Hyundai ix35 FCEV
 Hyundai Trago Xcient 6x2 Tractor
 Kia CUB Concept 
 Kia K3 Euro
 Kia K3 Convertible "Kia Tigers"
 SsangYong Chairman W Summit
 SsangYong LIV-1 Concept
 Samsung QM3 Concept
 Samsung SM5 XE TCE
 Samsung SM3 Z.E.

2011 
Період: 31 березня - 10 квітня
 Chevrolet Miray Concept
 Hyundai Blue2 (HND-6) Concept
 Kia Naimo Concept
 Kia K5 Hybrid 
 Samsung SM7 Concept
 SsangYong Chairman H
 SsangYong KEV2 Concept
 Peugeot 508GT HDi
 Tata Daewoo Prima Concept

2009 
Період: 2–12 квітня
 Hyundai Avante LPG
 Hyundai Genesis Drift
 Hyundai Genesis Prada
 Hyundai HND-4 Blue Will Concept
 Hyundai Equus
 Kia KND-5 Concept
 Kia Forte LPI Hybrid
 Kia Sorento  
 Samsung eMX Concept
 SsangYong Chairman
 SsangYong C200 Aero Concept
 SsangYong C200 Eco Hybrid Concept
 Samsung SM3

2007 
6-тий Сеульський автосалон проходив з 5 по 15 квітня.

 Daewoo G2X Concept
 Daewoo L4X Concept
 Hyundai HND-3 Veloster Concept
 Hyundai H-1
 Hyundai FD Wagon
 Kia KND-4 Concept
 SsangYong Kyron
 SsangYong WZ Concept
 Samsung QMX Concept

2005 
Період: 28 квітня - 8 травня
 Daewoo T2X Concept
 Daewoo Lacetti Sport Wagon
 Daewoo Lacetti WTCC
 Daewoo Statesman
 Kia Bongo 
 Kia Pride
 Kia Carnival / VQ
 Hyundai HCT 6×2 Concept
 SsangYong Chairman Limo Concept
 SsangYong SV-R Concept
 SsangYong XCT Concept
 SsangYong XMT Concept
 SsangYong Rodius Limo Concept
 Proto Motors Spirra

2002 
Період: 20–29 листопада.
 ATT Invita
 Daewoo Flex Concept 
 Daewoo Lacetti 
 Daewoo Magnus
 Daewoo Oto Concept
 Hyundai Coupe Aero Concept
 Hyundai Santa Fe Mountaineer Concept
 Hyundai Starex Limousine
 Hyundai HIC Concept
 Kia Carnival Limousine Concept
 Kia Opirus
 Kia Regal / Magentis
 Samsung SM3
 Samsung SM3 Sport Prototype
 SsangYong Hemos Concept
 SsangYong Amao Concept 
 SsangYong Crossut Concept
 SsangYong Musso Sports
 Proto Motors Spirra

1999 
Період: 11–18 травня
 Daewoo DMS-1 Concept
 Daewoo Matiz Canvas Top Concept
 Daewoo Mirae Concept
 Hyundai FGV-2 Concept
 Hyundai Highland Concept
 Hyundai Santa Fe Concept
 Hyundai Starex Conversion
 Hyundai Trajet Concept
 Hyundai Tirol Concept
 Hyundai Tiburon Turbulence
 Hyundai Tutti Concept
 Kia Carens
 SsangYong Korando Camping Car Concept

1997 
Період: 24 квітня - 1 травня
 Asia Motors ARV Concept
 Asia Motors Retona
 BMW 750 L7 Limousine
 Daewoo DEV-5 Concept
 Daewoo Joyster Concept
 Daewoo Shiraz Concept
 Daewoo Cabriolet Concept
 Daewoo Mantica Concept
 Daewoo Matiz Concept
 Daewoo Tacuma Concept
 Hyundai SLV Concept
 Hyundai HMX Concept
 Hyundai Tiburon Aluminum Body Concept 
 Kia Genesis Concept
 Kia KMS-III Concept
 Kia KMX-4 Concept
 Kia Zenovia Concept
 Samsung SSC-1 Concept 
 SsangYong Korando FRP Top Concept
 SsangYong W-Coupe Concept

1995 
Період: May 4–10
 Asia Motors Neo Mattina Concept
 Asia Motors Retona Concept
 Daewoo DACC-II Concept
 Daewoo No.1 Concept (Version 2)
 Daewoo No.2 Concept
 Hyundai FGV-1 Concept
 Hyundai HRV-21 Concept
 Kia KEV-4 Concept
 Kia KMX-3 Concept
 SsangYong CCR-1 Concept
 SsangYong CRS Concept
 SsangYong Solo III Concept

Примітки

Посилання 
 Official website

Автосалони